Армо () — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Імперія
 Армо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна